Danièle Dubroux
 René Dubroux